

Patronyme 

 Martin Gouges (vers 1370-1444), prélat français.
 Famille Gouges

 Arnaud Gouges-Cartou (1738), député du tiers état aux États généraux de 1789.

 Olympe de Gouges (1748-1793), femme de lettres française, devenue femme politique, considérée comme une des pionnières du féminisme français.

Nom commun 
 gouges est le pluriel du mot gouge ;
 cannelures et gouges, en physique.

Patronyme français